Onderdistrict in Indonesië
 Tirto (onderdistrict), een onderdistrict van het regentschap Pekalongan in de provincie Midden-Java
Plaats in Indonesië
 Tirto (Grabag), een plaats in het bestuurlijke gebied Magelang in de provincie Midden-Java
 Tirto (Pekalongan Barat), een plaats in het bestuurlijke gebied Pekalongan in de provincie Midden-Java
 Tirto (Salam), een plaats in het bestuurlijke gebied Magelang in de provincie Midden-Java